Papaleo puede hacer referenci a:

Carolina Papaleo, actriz argentina.
Joaquín Papaleo, futbolista argentino.
Lidia Papaleo; tía de Carolina y viuda del banquero argentino David Graiver, detenida y torturada por la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.